Like That pode ser:

Like That (canção de Memphis Bleek) - uma canção de 2005 de Memphis Bleek
Like That (canção de Black Eyed Peas) - uma canção de 2006 do grupo Black Eyed Peas

Desambiguação